И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица, блогер

Биография 
Родилась 3 мая 1990 года в ГДР в семье русского военного и осетинской матери. В 2002 году вместе с родителями переехала в Москву. После окончания школы поступила на факультет мировой экономики и торговли Российского государственного торгово-экономического университета, который так и не смогла окончить. В 2011 году стала участницей команды КВН «Осенний поцелуй», которая в 2015 году под названием «Москва не сразу строилась» заняла третье место в Премьер-лиге. В 2016 году принимала участие в юмористическом шоу Comedy Баттл на ТНТ. В 2017 году стала ведущей программы «Закулисье шоу „Успех“» на СТС.

В конце сентября 2017 года вместе с Анастасией Ивлеевой вела красную дорожку на 5-й церемонии вручения Реальной премии MusicBox-2017.

В 2018 году стала одной из соведущих в телепередаче «Орёл и решка. Россия», проведя два выпуска. В этом же году с 7-го сезона стала соведущей Настасьи Самбурской в телепередаче «Ревизорро», но обе ушли в феврале 2019 года.

В 2018 году выпустила песни «Дима», «Ты попал», «Найти тебя». На песню «Найти тебя» был снят видеоклип в котором снялись Анна Седокова и Надежда Сысоева, Юля Коваль и Антон Каравайцев. В 2019 году выходит трек «Предприниматель», на который был снят видеоклип. В этом же году Галич принимала участие в шоу Comment Out вместе с рэпером Киевстонер. В 2019 году начала съёмки нового шоу под названием «1−11».

С 3 сентября 2022 года член жюри телешоу  Аватар.

Личная жизнь 
11 мая 2018 года вышла замуж за Алана Басиева. 14 августа 2019 года сообщила, что беременна. 7 февраля 2020 года родила сына Леона. В середине декабря 2020 года пара рассталась.

Шоу

"Шоу Иды Галич: 1-11"

"Шоу Иды Галич: Есть вопросики"

Дискография 
На 2020 год Ида Галич выпустила 6 синглов и 6 видеоклипов.

Синглы

Видео

Режиссёр

Фильмография 

В 2022 году выступила автором идеи сериала «Капельник». Она не только рассказала создателям проекта о реальном капельнике, с которым ей приходилось столкнуться, но и сопровождала сериал на этапе создания, помогая съёмочной команде с нужными контактами и реквизитом.

Награды и номинации 

В 2022 году заняла 3 место в рейтинге инфлюенсеров-блогеров Romir Influence Ranking.

Доходы 
По версии Forbes, Ида Галич в 2020 году заняла третье место в рейтинге российских блогеров в Instagram по заработку с доходом $0,85 млн.

Примечания 

Певцы и певицы России
Видеоблогеры России
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Инстаблогеры по алфавиту
Инстаблогеры России
Родившиеся в ГДР
Выпускники Российского государственного торгово-экономического университета
Телеведущие телеканала «Пятница!»
Ведущие телепередачи «Орёл и решка»
Телеведущие СТС
Блогеры России